Królowa Południa – powieść Artura Pereza-Revertego
 Królowa Południa – telenowela z 2011, oparta na powieści

Zobacz też